Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 8. и 10. јула на Олимпијском стадиону.није

Титулу освојену у Цириху 2012, није бранио Кристијан Парш из Мађарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 бацача кладива из 17. земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских бацача кладива 2016. године до почетка такмичења (7. јуна 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Павел Фајдек||  || 81,71 || 5. јун || align="center" | 1. СРЛ
|-
| 2. || Павел Борејша||  || 78,60 || 21. мај || align="center" | 3. СРЛ
|-
| 3. || Сергеј Маргијев||  || 78,48 || 6. фебруар || align="center" | 4. СРЛ
|-
| 4. || Војчех Новицки||  || 78,36 || 1. јун || align="center" | 5. СРЛ
|-
| 5. || Олександар Дрихол||  || 77,57 || 8, јун || align="center" | 8. СРЛ
|-
| 6. || Марцел Ломницки||  || 77,48 || 19. мај || align="center" | 10. СРЛ
|-
| 7. || Кристијан Парш||  || 77,38 || 27. фебруар || align="center" | 11. СРЛ
|-
| 8. || Иван Тихон||  || 77,30 || 1. јун || 12. СРЛ
|-
| 9. || Јевгениј Виноградов||  || 77,15 || 4. јун || align="center" | 13. СРЛ
|-
| 10. || Михаил Анастасакис||  || 77,08 || 4. јун || align="center" | 14. СРЛ
|}Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 28 такмичара подељено је у две групе по 14. Квалификациона норма за финале износила је  75,00 м (КВ), коју су пребацила 3 такмичара, а осталих 9 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном